Espanya:
 Salcedo (Quirós), parròquia del municipi de Quirós, a Astúries
 Salcedo (Valderredible), localitat del municipi de Valderredible, a Cantàbria
 Salcedo (Pontevedra), parròquia del municipi de Pontevedra
 Salcedo (A Pobra do Brollón), parròquia del municipi d'A Pobra do Brollón, a la província de Lugo
 Itàlia: Salcedo (Itàlia), municipi de la província de Vicenza, al Vèneto
 República Dominicana: Salcedo (República Dominicana), capital de la província d'Hermanas Mirabal